In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Flensburg aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben und in der Regel alle Parteien aufgeführt, die mindestens bei einer Wahl wenigstens zwei Prozent der Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1959: GB
 ab 1962: GDP
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 1951 und 1955: WDF
 DP: Deutsche Partei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GB: Gesamtdeutscher Block → BHE
 GDP: Gesamtdeutsche Partei → BHE
 Grüne: Grüne
 1982: Grüne und GL
 1986 und 1990: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 SPF: Sozialdemokratische Partei Flensburg
 SSW: Südschleswigscher Wählerverband

Wählergruppen 

 GL: Grüne Liste → Grüne
 Wählen!: Flensburg wählen!
 WDF: Wählergemeinschaft Deutsches Flensburg → CDU
 WiF: Wir in Flensburg

Abkürzungen 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Anmerkung

Die Wahlergebnisse des BHE 1951 und 1955 sind nicht gesichert.

Fußnoten

1 Grüne: 1982: GL: 4,1 %, Grüne: 2,8 %, 1986 und 1990: Grüne, ab 1994: B’90/Grüne
2 1946: zusätzlich: KPD: 2,7 %
3 1959: zusätzlich: DP: 2,9 %

Weblinks 

 Ergebnisse 1946 bis 2013
 Ergebnis 1998
 Ergebnis 2003
 Ergebnis 2008
 Ergebnis 2013
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 2013
 Ergebnis 2018

Flensburg
Kommunalwahlen